Salsa rolla, salsa de pescadors provençal
 Toponímia:
 Rolla (Dakota del Nord)
 Rolla (Kansas)
 Rolla (Missouri)
 Música:
 Rolla, òpera d'Antoine Simon
 Rolla, òpera de Teodulo Mabellini